Ковалёв, Никита:

 Ковалёв, Никита Александрович (род. 1996) — российский футболист, защитник.
 Ковалёв, Никита Григорьевич (1909—1978) — полковник, Герой Советского Союза.